

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bergr“ beginnt.

Bergr 



Bergra 
 Bergraser, Volf (1904–1986), französischer Schachspieler
 Bergrath, Dana (* 1994), deutsche Speerwerferin

Bergre 
 Bergrem, Torgeir (* 1991), norwegischer Snowboarder
 Bergren, Eric (1954–2016), US-amerikanischer Drehbuchautor

Bergro 
 Bergrová, Zdenka (1923–2008), tschechische Dichterin und Übersetzerin russischer Literatur
 Bergrová, Zuzana (* 1984), tschechische Sprinterin und Hürdenläuferin

Bergry 
 Bergryd, Ulla (1942–2015), schwedische Schauspielerin